Ходоша () — комуна в Румунії, у повіті Муреш.
 Ходоша () — село в Румунії, у повіті Муреш. Адміністративний центр комуни Ходоша.
 Ходоша () — село в Румунії, у повіті Харгіта. Входить до складу комуни Сермаш.